odbiornik elektryczny
 radioodbiornik – domowe urządzenie powszechnego użytku
 odbiornik radiokomunikacyjny – wyspecjalizowane urządzenie do odbioru sygnałów radiowych
 odbiornik telewizyjny – telewizor